Название Новодевичье кладбище носят несколько объектов в разных городах:
 Новодевичье кладбище в Москве.
 Новодевичье кладбище в Санкт-Петербурге.